Great Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Great Falls (Montana)
Great Falls (South Carolina)
Great Falls (Virginia)